Стазис или стасис (от  — «стоящий неподвижно») может относиться к:
 Состояние стабильности, в котором все силы равны и противоположны, т.е. компенсируют друг друга;
 Стазис —  искусственная пауза во всех физиологических процессах живого существа, в том числе в самой жизни, возобновляемых, как будто они не прерывались, когда период стазиса закончится;
 «Стазис» — американский фантастический фильм 2017 года о девушке, участвующей в войне между путешественниками во времени.
 «Стасис» — рецензируемый российский академический журнал по социальной и политической теории, издаваемый Европейским университетом в Санкт-Петербурге.